

Cinema 
 Camera obscura – film del 1921 diretto da Max Obal
 Camera obscura – film del 1997 diretto da Stefano Arduino
 Camera obscura – film del 2000 diretto da Hamlet Sarkissian
 Camera obscura – film del 2001 diretto da Roberto Paci Dalò
 Camera Obscura – film del 2010 diretto da Drew Daywalt
 Camera Obscura – film del 2017 diretto da Aaron B. Koontz

Fotografia 
 Camera obscura – sinonimo di camera oscura

Musica 
 Camera Obscura – gruppo musicale synth pop inglese
 Camera Obscura – gruppo musicale indie pop scozzese
 Camera Obscura – album di Nico del 1985
 Camera Obscura – composizione per trio d'archi e pianoforte di Pietro Borradori del 1989

Pagine correlate 
 Camera oscura (disambigua)